Тиханова — женская форма русской фамилии .

Известные носители   Тиханова, Анастасия Васильевна (род. 1993) — российская гребчиха.
 Тиханова, Валентина Александровна (1922 — 2022) — российский искусствовед, автор книг, основатель музея «Творчество и быт ГУЛАГа».
 Тиханова, Елизавета Васильевна (род. 1993) — российская гребчиха.
 Тиханова, Мария Александровна (1898—1981) — российский историк.